

Patronyme 
 Farès Belhassen est un acteur franco-tunisien
 Habib Belhassen est un basketteur tunisien
 Souhayr Belhassen est une journaliste tunisienne

Prénom 
 Belhassen Trabelsi est un homme d'affaires tunisien

Bâtiments 
 Le mausolée Sidi Belhassen Chedly est une zaouïa située sur la colline du Djellaz en Tunisie

Voir aussi 
 Abou Hassan al-Chadhili, surnommé Sidi Belhassen Chedly, est un saint musulman